Babylonia steht für:

 das antike Reich Babylonien
 eine Variante des Somawürfels, siehe Somawürfel #Variation Babylonia
 Alternativtitel von Die Sklavinnen von Damaskus, italienischer Spielfilm (1963)
 Babylonia (Zeitschrift), schweizerische Zeitschrift für Sprachdidaktik
 HD 231701 b, Exoplanet, siehe HD 231701